Softcore steht für:

 Softcore-Genre, siehe Erotikfilm
 wiederbenutzbarer Teil eines Chipdesigns, siehe IP-Core #IP-Cores bei FPGAs

Siehe auch:
 Hardcore